Jerzy Kwiatek (ur. 1933) – polski historyk, przewodniczący Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich.
 Jerzy Kwiatek (ur. 1937) – polski geograf, leksykograf, popularyzator geografii i turystyki.